Mitridate d'Iberia è il nome con cui sono conosciuti cinque sovrani del regno di Iberia:
Mitridate I d'Iberia;
Mitridate II d'Iberia;
Mitridate III d'Iberia;
Mitridate IV d'Iberia;
Mitridate V d'Iberia.

Pagine correlate 
 Mitridate